Каменцев — фамилия; имеет женскую форму Каменцева. Известные носители:
 Каменцев, Александр Николаевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Каменцев, Владимир Михайлович (1928—2003) — советский государственный деятель, министр рыбного хозяйства СССР (1979—1986).
 Каменцев, Павел Геннадьевич (род. 1969) — казахстанский хоккеист.
 Каменцев, Пётр Яковлевич (1879 — после 1947) – мостостроитель, специалист в области строительных конструкций и восстановления сооружений.

 Каменцева, Елена Ивановна (1920—2004) — советский и российский историк.